ZW est un code, qui peut désigner :
le Zimbabwe, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .zw
la Air Wisconsin, selon l'identifiant de l'IATA

ZW est un symbole, qui signifie :
 zettawatt, unité de mesure de puissance

zW est un symbole, qui signifie :
 zeptowatt, unité de mesure de puissance

 ZW peut faire référence au système ZW de détermination sexuelle existant chez les oiseaux et chez certains poissons.

Code
Symbole d'unité